Jabadao (« sarabande » en breton) peut désigner :
 Jabadao, danse bretonne
 Jabadao, roman d'Anne de Tourville (1951).